Эдуа́рд Ка́рлович Пра́мнэк (Прамниекс, ; 19 (31) декабря 1899, Яунраунская волость Лифляндской губернии (ныне Цесисский район Латвии) — 29 июля 1938, Москва) — советский партийный деятель. Входил в состав особой тройки НКВД СССР.

Биография 
Сын батрака. Трудовую деятельность начал с 1913 г. рабочим. В мае 1917 вступил в РСДРП(б). В годы Гражданской войны в Красной армии, на политработе в Латышских стрелковых полках, участник подавления Кронштадтского мятежа.

Учился в Коммунистическом университете народов Запада, затем в Коммунистическом университете имени Я. М. Свердлова (1921—1924).

В 1924—1934 гг. на партийной работе в Нижегородской и Вятской (февраль — июль 1929 г.) губерниях, после Нижегородском-Горьковском крае. Находясь на этой работе, принимал участие в проведении коллективизации. С 21 февраля 1934 г. по май 1937 г. — первый секретарь Горьковского краевого — областного комитета партии. Далее добивается перевода в Донецк.

С 24 мая 1937 г. по 8 апреля 1938 г. — первый секретарь Донецкого областного комитета компартии Украины. Этот период отмечен вхождением в состав особой тройки, созданной по приказу НКВД СССР от 30.07.1937 № 00447, и активным участием в сталинских репрессиях.

Член ЦК ВКП (б) (1937—1938), кандидат в члены ЦК ВКП (б) (1934—1937), член ЦК КП (б) Украины (1937—1938), член Политбюро ЦК ЦК КП (б) Украины (1937—1938). Делегат 14—17-го съездов ВКП (б). Депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва.

Завершающий этап 
Арестован 9 мая 1938 года, Военная коллегия Верховного суда СССР осудила Прамнэка к ВМН. Расстрелян 29 июля 1938 года в здании Военной коллегии Верховного Суда СССР. В 1956 г. реабилитирован и восстановлен в партии.

Библиография 
 Вседонецький зліт стахановців і ударників вугілля // Колгоспник Донеччини. — 1937. — 7 жовт. — С. 1.
 Кандидатом у депутати Ради Союзу висунуто Едуарда Карловича Прамнека // Колгоспник Донеччини. — 1937. — 13 листоп. — С. 1.
 Голосуйте за товариша Прамнека! // Колгоспник Донеччини. — 1937. — 15 листоп. — С. 1.
 Вступительная речь тов. Прамнека на Вседонецком слете стахановцев и ударников угля // Соц. Донбасс. — 1937. — 7 окт. — С. 1.
 Лихолобова З. Г. Сталінський тоталітарний режим та політичні репресії кінця 30-х років в Україні (Переважно на матеріалах Донбасу) / З. Г. Лихолобова. — Донецьк: ДонДУ, 1996. — С. 76.
 Парсенюк Б. Сталінські губернатори: Е. К. Прамнек / Б. Парсенюк // Донеччина. — 2002. — 24 жовт.
 Парсенюк Б. Червоні губернатори / Б. Парсенюк // Схід. часопис. — 1995. — 11, 30 груд.
 Прамнек (Прамниекс) Эдуард Карлович // БСЭ. — 3-е изд. — М., 1975. — Т. 20. — С. 496.
 Прамнек (Прамниекс) Эдуард Карлович // Известия ЦК КПСС. — 1989. — № 12. — С. 109.
 Прамнек (Прамниекс) Эдуард Карлович // УСЭ. — К., 1982. — Т. 8. — С. 489.

Примечания

Ссылки 
 Биографии:  , 
 Речь товарища Прамнэка на XVII съезде ВКП(б) 

Персоналии:Кронштадтское восстание (1921)
Революционеры Латвии
Руководители партийных органов, репрессированные в СССР
Расстрелянные в РСФСР
Члены ЦК КПСС
Члены Политбюро ЦК КП Украины
Депутаты Верховного Совета СССР 1-го созыва
Первые секретари Горьковского обкома КПСС
Первые секретари Донецкого обкома КП Украины
Реабилитированные в СССР
Кандидаты в члены ЦК КПСС
Родившиеся в Приекульском крае (Видземе)
Репрессированные члены особых троек НКВД СССР
Делегаты XIV съезда ВКП(б)
Делегаты XV съезда ВКП(б)
Делегаты XVI съезда ВКП(б)
Делегаты XVII съезда ВКП(б)
Вторые секретари Горьковского обкома КПСС
Казнённые в 1938 году